Ivan Brkić (glumac)
Ivan Brkić (nogometaš)